Кубок обладателей кубков КАФ 1996 — 22-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие 37 африканских клубов. Победителем в третий раз стал египетский клуб «Мокавлун».

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 
Первый матч состоялся 24 ноября, ответный — 6 декабря 1996 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 1996 на сайте RSSSF

Примечания 

1996
Футбол в Африке в 1996 году